Ramos kan syfta på:

 Ramos, Rio de Janeiro – en stadsdel i Rio de Janeiro
 Ramos (Tarlac) – en kommun i Filippinerna
 Sergio Ramos (1986–), en spansk professionell fotbollsspelare